El Portezuelo puede referirse a:

 El Portezuelo, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 El Portezuelo, localidad de la Provincia de Santa Cruz, Argentina;
 El Portezuelo, barrio del municipio de Tegueste, Canarias, España.